Riedering ist der Ortsname von:

 Riedering, eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Rosenheim und liegt am Simssee
 Riedering (Kirchseeon), Ortsteil des Marktes Kirchseeon, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Riedering (Lohkirchen), Ortsteil der Gemeinde Lohkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern